Malcolm Whitman è riuscito a difendere il titolo battendo nel challenge round Jahial Parmly Paret per 6–1, 6–2, 3–6, 7–5.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1899